Bodlok je český rodový název pro několik druhů bodlokovitých ryb:
 Acanthurus Forsskål, 1775
 Acanthurus achilles – bodlok Achillův
 Acanthurus japonicus – bodlok japonský
 Acanthurus lineatus – bodlok proužkovaný
 Acanthurus leucosternon – bodlok běloprsý
 Acanthurus nigricans – bodlok zlatolemý
 Acanthurus olivaceus – bodlok oranžovobodý
 Acanthurus pyroferus – bodlok maskovaný
 Acanthurus triostegus – bodlok příčnopruhý
 Ctenochaetus Gill, 1884
 Ctenochaetus binotatus – bodlok dvouskvrnný
 Ctenochaetus hawaiiensis – bodlok havajský
 Ctenochaetus marginatus – bodlok lemovaný
 Ctenochaetus striatus – bodlok žíhaný
 Ctenochaetus strigosus – bodlok žlutooký
 Ctenochaetus tominiensis – bodlok tominský
 Naso Lacépède, 1801
 Naso annulatus – bodlok bělolemý
 Naso brachycentron – bodlok hrbatý
 Naso brevirostris – bodlok krátkorohý
 Naso elegans – bodlok půvabný
 Naso unicornis – bodlok jednorohý
 Paracanthurus Bleeker, 1863 – monotypický rod
 Paracanthurus hepatus – bodlok pestrý
 Prionurus Lacépède, 1804
 Prionurus maculatus – bodlok žlutoskvrnný
 Prionurus scalprum – bodlok skalpelový
 Zebrasoma Swainson, 1839
 Zebrasoma desjardinii – bodlok Desjardinův
 Zebrasoma flavescens – bodlok žlutý
 Zebrasoma gemmatum – bodlok perlový
 Zebrasoma scopas – bodlok hnědý
 Zebrasoma veliferum – bodlok plachtonoš
 Zebrasoma xanthurum – bodlok fialový